György Lakatos ist der Name folgender Personen:

* György Lakatos (Tischtennisfunktionär) (1918–2001), ungarischer Tischtennisfunktionär
 György Lakatos (Violinist) (* 1945), ungarischer Violinist